Por Presidente de China puede entenderse:
 Presidente de la República Popular China, cargo ocupado por Xi Jinping desde marzo de 2013.
 Presidente de la República de China, cargo ocupado por Tsai Ing-wen desde mayo de 2016.